Zschimmer ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Zschimmer (1873–1940), deutscher Ingenieur, Manager, Professor und Autor
 Emil Zschimmer (1842–1917), deutscher Maler und Pädagoge
 Kevin Zschimmer (* 1993), deutscher Fußballspieler